Antoinette Emma Louise (Andriette Emma Lovisa) Ekström, född Lagercrantz 31 oktober 1866 i Stockholm, död där 14 juni 1945.

Louise Ekström var dotter till häradshövding och notarie Adolf Jacob Lagercrantz (1829–1889) och Emma Catharina Augusta Alexandersson (1837–1898).  Hon gifte sig 30 januari 1921 med kommendörkapten Arthur Ekström (1860–1924).

Etnografiska museet i Stockholm innehar en bildsamling från Nya Kaledonien, Nya Hebriderna (nuvarande Vanuatu), Santa Cruzöarna, Sällskapsöarna och Marquesasöarna, hemförd på 1880-talet av Arthur Ekström, en gåva 1926 av Louise Ekström.

Kommentarer

Källor 

Kvinnor
Födda 1866
Avlidna 1945
Personer från Stockholm
Personer i Sverige under 1900-talet